3445 Pinson – asteroide della fascia principale
 Pinson – census-designated place della Contea di Jefferson, Alabama (Stati Uniti d'America)